Verbotene Zärtlichkeiten steht für:

 Verbotene Zärtlichkeiten (1971), italienischer Film von Sergio Bergonzelli
 Verbotene Zärtlichkeiten (1983), französischer Film von Jean-Claude Roy 
 Cattorna – verbotene Zärtlichkeiten, schwedischer Film von Henning Carlsen (1965)